Cette page recense les usages du terme Peyrelevade (de l'occitan pèira levada, « pierre levée, dolmen »).

Localités 
 Peyrelevade, commune de la Corrèze, en France

Mégalithes 
Le terme désigne plusieurs dolmens, dans le sud-ouest de la France :
 Dordogne :
 Dolmen de Peyrelevade, Brantôme
 Dolmen de Peyrelevade, Condat-sur-Trincou
 Dolmen de Peyrelevade, Limeyrat
 Dolmen de Peyrelevade, Paussac-et-Saint-Vivien
 Dolmen de Peyrelevade, Rampieux
 Dolmen de Peyrelevade, Vitrac

 Lot :
 Dolmen de Peyrelevade, Floirac
 	
 Lozère :
 Dolmen de Peyrelevade, causse de Sauveterre

 Tarn :
 Dolmen de Peyrelevade, Vaour

 Tarn-et-Garonne :
 Dolmen de Peyrelevade, Septfonds

Personnalités 
 Jean Peyrelevade (né en 1939), chef d'entreprise et économiste français.

Voir aussi 
 Ladepeyre
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de sites mégalithiques